Die Internationale Württembergische Damen-Tennis-Meisterschaften um den Stuttgarter Stadtpokal 2018 waren ein Tennisturnier für Damen in Vaihingen, einem Stadtbezirk von Stuttgart. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2018 und fand vom 26. Juni bis 1. Juli 2018 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2018
Tennisturnier in Stuttgart
Vaihingen (Stuttgart)